Josef Fanta peut désigner :
 Josef Fanta (1856-1954), un architecte tchèque, également créateur de meubles, sculpteur et peintre ;
 Josef Fanta (1889-1960), un personnage important du football tchécoslovaque.